Die Anthologie Urania Universum ist eine Buchreihe von populärwissenschaftlichen Jahrbüchern für Wissenschaft, Technik, Kultur, Sport und Unterhaltung des Urania Verlages Leipzig/Jena in der Zeit der DDR. Sie wurde nach dem Vorbild der genrebildenden, zuvor gesamtdeutschen Reihe Das Neue Universum (seit 1880) konzipiert, die in der DDR nicht erscheinen konnte. Die Bände erschienen in den Jahren 1955 (Band 1) bis 1990 (Band 36). Der erste Band erschien in Leinen gebunden, mit Schutzumschlag und in einem Umfang von etwa 550 Seiten. Zahlreiche Schwarz-Weiß- und Farbaufnahmen, Federzeichnungen, Kunstdrucktafeln sowie Tabellen illustrierten die jeweiligen Beiträge. Jeder Band enthielt durchschnittlich 80 Aufsätze. Dieses Profil war allen 36 erschienenen Bänden eigen. Von den Lektoren und Herausgebern wurden die Autoren-Beiträge „[…] so ausgewählt, dass ein möglichst vielseitiges, buntes und interessantes Bild von der Welt, in der wir leben, vermittelt wird […]. Dieses Wissen zu verbreiten und darüber hinaus […] Fröhlichkeit und Entspannung zu vermitteln, ist das Ziel unseres Urania-Universums“ (UU, Vorwort, Jahresband 2/1956). Band 36 erschien 1990 während der Wendezeit in der DDR.

Inhalte 
Im Jahr 2020 wurde das Urania Universum mit der Nr. 37 als besondere Division innerhalb der Reihe Das Neue Universum fortgesetzt.

Die Themen der Jahresbände waren breit gefächert und ihr Inhalt auf der Höhe der Zeit. Dabei kamen folgende Sachgebiete zu Wort:
 Aus Vorgeschichte und Geschichte,
 aus nah und fern,
 Tier und Pflanze,
 aus Wissenschaft und Technik,
 aus Wirtschaft und Verkehr,
 Dies und Das,
 Kunst und Literatur,
 bedeutende Menschen und ihre Werke,
 Abenteuer und Erzählungen sowie
 Sport.

Die Anthologie widerspiegelte auch das gesellschaftliche Leben in der DDR und wurde damit zu einem wertvollen Zeitdokument.

Bibliographie der Bände 
Abk.:
 o. V. = Ohne Verfasser

Band 1, Jahr 1955

Band 2, Jahr 1956

Band 3, Jahr 1957

Band 4, Jahr 1958

Band 5, Jahr 1959

Band 6, Jahr 1960

Band 7, Jahr 1961

Band 8, Jahr 1962

Band 9, Jahr 1963

Band 10, Jahr 1964

Band 11, Jahr 1965

Band 12, Jahr 1966

Band 13, Jahr 1967

Band 14, Jahr 1968

Band 15, Jahr 1969

Band 16, Jahr 1970

Band 17, Jahr 1971

Band 18, Jahr 1972

Band 19, Jahr 1973

Band 20, Jahr 1974

Band 21, Jahr 1975

Band 22, Jahr 1976

Band 23, Jahr 1977

Band 24, Jahr 1978

Band 25, Jahr 1979

Band 26, Jahr 1980

Band 27, Jahr 1981

Band 28, Jahr 1982

Band 29, Jahr 1983

Band 30, Jahr 1984

Band 31, Jahr 1985

Band 32, Jahr 1986

Band 33, Jahr 1987

Band 34, Jahr 1988

Band 35, Jahr 1989

Band 36, Jahr 1990

Literatur 
 

Buchreihe
!
Sachliteratur
Liste (literarische Werke)
Ersterscheinung 1955
Erscheinen eingestellt 1990